Dąbie (gromada w powiecie będzińskim)
 Dąbie (gromada w powiecie krośnieńskim)
 Dąbie (gromada w powiecie łukowskim)
także:
 Dąbie Kujawskie (gromada) (powiat włocławski)